Powers Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Powers Township (Minnesota)
 Powers Township (North Dakota)